Division III i fotboll 1980 var 1980 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1981. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Notabelt
Två föreningar som delar etymologiskt ursprung slutade sist i varsin serie, de två nykomlingarna skånska Kvidinge IF i Sydvästra Götaland och göteborgska BK Qviding i Nordvästra Götaland.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Spånga IS och Norsjö IF tilldelades hemmamatcher i omgång 3 och skulle därmed ha fått spela två hemmamatcher. Norsjö flyttade dock matchen mot Gammelstads IF till bortaplan i Luleå enär deras hemmaplan icke var i spelbart skick. Spånga flyttade i sin tur hemmamatchen mot Ope IF till Söderstadion. Noterbart är att Spånga kvitterade matchen på straffspark i slutminuten, utan det målet hade Gammelstad flyttats upp till division II istället för Spånga.
Ope IF och Spånga IS uppflyttas till division II 1981.

Grupp 2

Karlslunds IF och IF Hallby tilldelades hemmamatcher i omgång 3 och spelade därmed två hemmamatcher.
Flens IF och Karlslunds IF uppflyttas till division II 1981.

Grupp 3

N1: Matchen BK Astrio - Västra Frölunda IF i omgång 3 inställdes enär den saknade betydelse för uppflyttning.
Trelleborgs FF och BK Astrio tilldelades hemmamatcher i omgång 3. Trelleborg spelade därmed två hemmamatcher medan Astrios match inställdes (se ovan).
Västra Frölunda IF och Trelleborgs FF uppflyttas till division II 1981.

Källor
Tabeller säsongen 1980

Fotboll i Sverige 1980
1980
Fotbollssäsongen 1980